Riverhead kan syfta på:

 Riverhead (musikalbum) – det trettonde studioalbumet av det norska black metal-bandet Ulver

Geografi

Kanada 

 Riverhead (ort), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 

 Riverhead (parish), England, Kent,

USA 

 Riverhead, New York, countyhuvudort, Suffolk County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar